Tiba steht für:
 Tiba, ein Schweizer Blasinstrument
 Tiba, den ungarischen Namen der Gemeinde Tibava in der Slowakei
 Pedro Tiba (* 1988), ungarischer Fußballspieler
 Flüchtlingskind Tiba, Dokumentationsserie der Sendung mit der Maus über ein syrisches Flüchtlingskind